Aedesia kan avse:

 Aedesia (växter) – ett släkte av korgblommiga växter
 Aidesia – en grekisk filosof som tillhörde den nyplatonska skolan i Alexandria, se Aidesia